Friedrichsbad steht für:
 Friedrichsbad, ein Thermalbad in Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Friedrichsbad Essen, ein Schwimmbad in Essen, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsbad (Zwintschöna), ein Naturbad in Zwintschöna, Sachsen-Anhalt
 ehemaliger Name des Heilbades in Berlin-Gesundbrunnen, siehe Panke #Gesundbrunnen
 Haus Friedrichsbad, Hotel in Schwelm
 ehemaliges Badehaus „Friedrichsbad“ benannt nach Friedrich von Preußen an der Goltsteinstraße in Düsseldorf